Zeta Scorpii pode se referir a:
Zeta1 Scorpii
Zeta2 Scorpii